Rhaegar Targaryen és un personatge fictici de la saga Cançó de gel i foc de l'escriptor George R. R. Martin. Si bé no apareix a l'obra literària, ja que el personatge ha mort quan comença l'obra, posseeix una importància rellevant en ser protagonista d'alguns dels misteris que encara hi ha per resoldre a la saga.

Concepció i disseny 
Rhaegar era descrit a l'obra com el prototip del perfecte príncep: molt atractiu i galant, encara que amb un esperit malenconiós. Es deia que era brillant i dominava tot allò que es proposava, sent un hàbil cavaller. S'esmenta que era un músic excepcional, virtuós amb l'arpa i es deia que les seves cançons feien que les dones ploressin en escoltar-les. Era summament popular entre el poble pla i era objecte de desig de les dones, com esmenta el personatge de Cersei Lannister, la qual estava enamorada d'ell.

S'afirma a l'obra que el seu major passatemps era la lectura, sobretot llegia compulsivament sobre una misteriosa profecia. La seva personalitat introvertida i malenconiosa li va fer tenir molt pocs amics propers, i tampoc no li agradaven les aparicions en públic.

La seva personalitat és descrita segons diversos punts de vista. Personatges que el van conèixer com Barristan Selmy i Jon Connington afirmen que era un home excepcional; honorable, responsable i brillant, fins i tot el personatge d'Eddard Stark, que va ser el seu enemic, el considerava un home respectable. D'altra banda, Robert Baratheon el considerava un degenerat cruel igual que el seu pare Aerys.

Teories sobre Rhaegar 
 Una de les més cèlebres teories de la saga és la que afirma que el personatge de Jon Neu és fill de Rhaegar i Lyanna Stark. L'explicació estaria que Lyanna va donar a llum al noi essent captiva a la Torre de l'Alegria, sent aquesta l'explicació de per què va morir en un toll de sang i perquè li va arrencar una promesa al seu germà Eddard que el turmentaria durant tota la seva vida. És possible que Ned volgués protegir el seu nebot, ja que sabia l'odi que Robert sentia pels Targaryen i que si descobria que hi havia un nen producte de la dona que estimava i l'home que odiava podria acabar com els altres fills de Rhaegar. A la sèrie de HBO Game of Thrones, aquesta teoria va ser confirmada a la sisena temporada.

 Rhaegar estava obsessionat amb una profecia que tractava del «Príncep que va ser Promès», una profecia que parlaria d'un o una jove a la qual se li donaria la «Cançó del Gel i el Foc». Això pot ser vist en un dels capítols de Daenerys Targaryen en el llibre Xoc de Reis. Rhaegar va pensar que ell seria aquest príncep, però després va creure que seria el seu fill Aegon.

Referències 

Personatges de Cançó de gel i foc